Stanisław Samuel Kalinowski (zm. 1679) – łowczy podlaski, pułkownik królewski
 Stanisław Kalinowski (1861–1918) – murarz, żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kalinowski (1873–1946) – profesor, naukowiec, poseł i senator, 9 października 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kalinowski ps. „Czarny Podlasiak” (ur. 1880) – stolarz, działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kalinowski (1888–1954) – społecznik, adwokat, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
 Stanisław Kalinowski – podoficer 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 maja 1922 odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Stanisław Kalinowski ps. „Zaremba” (1892–1915) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kalinowski ps. „Kossak” (1896–1939) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari (pośmiertnie) oraz Krzyżem Niepodległości (12 marca 1931), Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Stanisław Kalinowski (ur. 1897) – kapral Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Kalinowski (ur. 1945) – polityk, poseł na Sejm RP IV kadencji

Uwagi

Przypisy